Audacious Media Player — свободный аудиопроигрыватель для POSIX-совместимых операционных систем.
HMS Audacious (1912) — линкор-дредноут Королевского флота Британии.